Junges Theater ist der Name folgender Theater:

 Junges Theater Bonn
 Junges Theater Bremen
 Junges Theater Göttingen
 Junges Theater Hamburg, früherer Name des Ernst-Deutsch-Theaters
 Junges Theater München
 Junges Theater Münster

Siehe auch:
 Junges Staatstheater (Begriffsklärung)
 Theater der Jugend